Ян Дидерик ван дер Ваальс (; 1837—1923) — нідерландський фізик-теоретик, нобелівський лауреат (1910).
 Ван дер Ваальс () — великий метеоритний кратер у південній півкулі зворотного боку Місяця.

Див. також 
 Рівняння Ван дер Ваальса
 Радіус Ван дер Ваальса
 Сили Ван дер Ваальса